Ambrosia steht für:

 Ambrosia, die Speise und Salbe der Götter
 Ambrosia (Tochter des Atlas), eine Hyade und Nymphe
 Ambrosia (Band), US-amerikanische Rockband
 Ambrosia (Apfel), kanadische Apfelsorte
 Ambrosia, wissenschaftlicher Gattungsname der Traubenkräuter
 Beifußblättriges Traubenkraut, als Kurzbezeichnung
 (193) Ambrosia, Asteroid des Hauptgürtels

Ambrosia ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ambrosia (Louisiana), Ort im East Baton Rouge Parish – nicht mehr existent
 Ambrosia (West Virginia), Ort im Mason County
 Ambrosia Lake, Ort in New Mexico
 Ambrosia Mill, Ort in Arizona
 Ambrosia Creek, Gewässer im Pike County, Illinois
 San Ambrosia Creek, Gewässer in Texas
 Ambrosia Landing Field, Flughafen im Maricopa County, Arizona
 Ambrosia Mine, Mine im Socorro County, New Mexico
 Ambrosia Park, Park im Comanche County, Oklahoma

Siehe auch: 
 eAmbrosia, Online-Datenbank